Partia Republikańska (Białoruś)
 Partia Republikańska (Francja)
 Partia Republikańska (Liberia)
 Partia Republikańska (Mołdawia)
 Partia Republikańska (Polska): od 2021
 Partia Republikańska (Polska): 2017–2019 
 Partia Republikańska (Stany Zjednoczone)
 Partia Republikańska (Tunezja)
 Partia Republikańska (Vanuatu)
 Brazylijska Partia Republikańska
 Portugalska Partia Republikańska
 Turecka Partia Republikańska
 Włoska Partia Republikańska
 Republikańska Partia Albanii
 Republikańska Partia Armenii
 Republikańska Partia Społeczna

Zobacz też 
 Partia Republikanie
 Partia Respublika
 Platforma Republikańska
 Liga Republikańska